Иверское — название населённых пунктов на Украине:

 Иверское (до 2016 г. — Дзержиновка) — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Иверское — село в Александровском районе Донецкой области.